Olandese – lingua parlata nei Paesi Bassi e nelle Fiandre
 Olandese – conglomerato di dialetti parlati in Olanda
 Olandese – cittadino dei Paesi Bassi
 Olandese – nel linguaggio comune, ciò che è relativo ai Paesi Bassi
 Olandese – ciò che è relativo alla regione geografica Olanda ovvero alle attuali province Olanda Settentrionale e Meridionale
 Olandese – nome popolare del caffè di cicoria.

Altri progetti